Ley de seguridad ciudadana, en España, puede hacer referencia a alguna de las siguientes leyes:
 Real Decreto-Ley sobre protección de la seguridad ciudadana, de 1979.
 Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, de 1992, también conocida como Ley Corcuera.
 Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, de 2015, también conocida como Ley mordaza.